

Geografia 
 Pompa – comune della Moldavia nel distretto di Fălești

Meccanica 
 Pompa – macchina idraulica
Pompa (di benzina) – distributore di carburante

Musica 
 Bella pompa – album in studio di Gianni Drudi
 Pompa – album degli Squallor

Persone 
 Gaetano Pompa (1933–1998) – pittore, scultore e incisore italiano
 Generoso Pompa, nome d'arte Gene (1952) – pittore italiano
 Lisdeivis Víctores Pompa (1974) – ex cestista cubana

Note